The Green Mile steht für:

 The Green Mile (Film), US-amerikanische Literaturverfilmung von Frank Darabont (1999)
 The Green Mile (Roman), Episodenroman in sechs Bänden von Stephen King (1996)